Утрехт — многозначный термин:

Фамилия 
 Адриан ван Утрехт (1599—1652) — фламандский живописец.

Топоним 
 Утрехт — город в Нидерландах.
 Утрехт — провинция Нидерландов.

Другое 
 «Утрехт» — футбольный клуб.

Примечания